Sticta är ett släkte av lavar. Sticta ingår i familjen Lobariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sticta